József Horváth (1890), ex calciatore ungherese
József Horváth (1949), ex calciatore ungherese